Sanborn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sanborn (Iowa)
Sanborn (Minnesota)
Sanborn (North Dakota)